Tarazona kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tarazona de la Mancha (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Tarazona de Guareña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Tarazona (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Tarazona, Aragonien, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar